De vijftiende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een bergrit en werd verreden op 2 september 2012 over een afstand van 186,7 km van La Robla naar Meren van Covadonga.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

15